Per ferrovia Vienna-Tarvisio s'intende una linea ferroviaria che collega la capitale austriaca di Vienna al centro italiano di Tarvisio, posto sul confine fra i due paesi europei, e che si instrada sulle seguenti ferrovie storiche austriache:
 il tronco Vienna-Bruck an der Mur della ferrovia Meridionale;
 la ferrovia Bruck an der Mur-Leoben;
 il nuovo tracciato della ferrovia Sankt Michael-Leoben;
 il tronco Sankt Michael-Sankt Veit an der Glan e il tronco Villaco-Tarvisio della ferrovia Rudolfiana;
 il tronco Sankt Veit an der Glan-Klagenfurt della ferrovia delle Caravanche;
 il tronco Villaco-Klagenfurt della Drautalbahn.